IJB ist die Abkürzung für

 die heutige Internationale Jugendbibliothek in München 
 den ehemaligen Internationalen sozialistischen Jugendbund von Leonard Nelson
 den Filmemacher Ingo J. Biermann

Abkürzung